Sainz oder Sáinz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Fernández Saínz (* 1948), kubanischer Dissident
 Alberto Sainz (* 1937), argentinischer Fußballspieler
 Alberto Fernández Sainz (* 1981), spanischer Radrennfahrer

 Faustino Sainz Muñoz (1937–2012), emeritierter Apostolischer Nuntius im Vereinigten Königreich
 Lolo Sainz (* 1940), spanischer Basketballspieler, -trainer und -funktionär
 Lucía Sainz Pelegri (* 1984), spanische Tennis- und Padelspielerin

 Maria Sainz Rueda (* 1976), Malerin und Grafikerin
 Rafael Martínez Sáinz (1935–2016), mexikanischer Priester und Weihbischof in Guadalajara
 Regino Sáinz de la Maza (1896–1981), spanischer Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge
 Renato Sáinz (1899–1982), bolivianischer Fußballspieler